Iraklis peut désigner :
 Iraklis Thessalonique, club de football grec
 Iraklis Salonique (basket-ball),  club omnisports grec
 Iraklis (volley-ball), club omnisports grec